Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 2004 vond plaats van 1 tot en met 10 november 2004 Den Burg op Texel. Er werd 1 partij per dag gespeeld met een rustdag op 7 november.

Nina Hoekman begon het toernooi met 10 punten uit 5 partijen en stond daarmee 3 punten voor op haar naaste achtervolgers. Bij het ingaan van de slotronde was haar voorsprong op de uiteindelijk als gedeeld tweede geëindigde Tanja Chub geslonken tot 1 punt maar door een remise in het onderlinge duel in de slotronde wist Nina Hoekman de titel binnen te halen. Nummer 3, Vitalia Doumesh, eindigde met hetzelfde aantal punten als Tanja Chub. Zij won in de slotronde van Erna Wanders en vergrootte daarmee de kloof tussen de nummers 2 en 3 enerzijds, en nummers 4 en 5 anderzijds, Erna Wanders en Linda Schnieders, tot 5 punten.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe links
 Eindstand met scoretabel
 Fragmenten

Dammen in 2004
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sport in Texel
Sportevenement in Noord-Holland